Ел Рефухио Дос има више значења:

 Ел Рефухио Дос, Сан Хуан (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Рефухио Дос (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику